est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide propoxyacétique, numéro CAS 
 acide 3-éthoxypropanoïque, numéro CAS 
 acide 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanoïque, numéro CAS 
 acide 3-méthoxybutanoïque, numéro CAS 
 acide 2-hydroxy-3-méthylbutanoïque, numéro CAS 
 acide 2-hydroxypentanoïque, numéro CAS 
 acide 3-hydroxypentanoïque ou acide β-hydroxypentanoïque, numéro CAS 
 acide 5-hydroxypentanoïque ou acide 5-hydroxyvalérique, numéro CAS 

 Ester
 carbonate de diéthyle, numéro CAS 
 acétate de 2-hydroxypropyle, numéro CAS 
 hydroxyacétate d'isopropyle, numéro CAS 
 méthoxyacétate d'éthyle, numéro CAS 
 éthoxyacétate de méthyle, numéro CAS 
 2-hydroxy-2-méthylpropanoate de méthyle, numéro CAS 
 2-hydroxypropanoate d'éthyle, numéro CAS , mélange racémique
 (2R)-2-hydroxypropanoate d'éthyle, numéro CAS 
 (2S)-2-hydroxypropanoate d'éthyle, numéro CAS 
 3-méthoxypropanoate de méthyle, numéro CAS 

 Cétone et aldéhyde
 1,1-diméthoxyacétone, numéro CAS 
 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanal, numéro CAS 
 3,3-diméthoxypropanal, numéro CAS 
 3-hydroxy-3-méthoxy-2-butanone, numéro CAS 

 Cycle oxygéné
 3,3-bis-(hydroxyméthyl)oxétane, numéro CAS 
 tétrahydro-5-hydroxyfuran-2-méthanol, numéro CAS 
 2-méthoxy-1,3-dioxane, numéro CAS 
 4-méthoxy-1,3-dioxane, numéro CAS 
 5-méthoxy-1,3-dioxane, numéro CAS 
 2-méthoxy-1,4-dioxane, numéro CAS 
 1,3-dioxan-5-ylméthanol, numéro CAS 
 (2-méthyl-1,3-dioxolan-4-yl)méthanol, numéro CAS 
 2-(1,3-dioxolan-2-yl)éthanol, numéro CAS 
 l,3,6-trioxocane, numéro CAS 
 6-méthyl-2,4,7-trioxépane, numéro CAS